John Alcock kan syfta på bland andra:

* John Alcock (omkring 1430–1500), engelsk biskop och lordkansler
 John Alcock (1892–1919), brittisk flygare